Це́рква Ми́ру ()
 Церква Миру (Кенігсберг)
 Церква Миру (Потсдам)
 Церква Миру (Свідниця)
 Церква Миру (Явор)
 Церкви Миру